Лепсе () — латышская фамилия.

Носители 
 Лепсе, Иван Иванович (1889—1929) — революционер, руководитель профсоюзного движения.

Топонимика 
 Улица Лепсе — улица в городе Кирове.
 Площадь Лепсе — площадь в городе Кирове, находится на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Лепсе.
 Улица Лепсе — улица в городе Коврове (Владимирская область), находится в центре на между улицей Социалистической и проспектом Ленина.
 Улица Лепсе — улица в городе Магнитогорск (Челябинская область).
 Дом культуры им. Лепсе в Подольске (Московская область).
 Бульвар Ивана Лепсе — прежнее название бульвара Вацлава Гавела в городе Киеве.

Предприятия и организации 
 АО «Лепсе» — российское предприятие по изготовлению электрооборудования для гражданской и военной авиации (Киров).
 ОАО «Лепсе» — российская компания, завод по производству металлических сеток и проволоки (Солнечногорск).

Техника 
 Лепсе (судно) — корабль-заправщик атомного флота России.